Товарњак може да се односи на:

 Товарњак (Пришњак), острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Товарњак (Жут), острво у близини острва Жут. 
 Товарњак (Молат), острво у близини острва Молат.